María Izquierdo puede referirse a:

 María Izquierdo Gutiérrez (1902-1955), pintora mexicana;
 María Izquierdo Rojo (1946-), filóloga y política española - diputada por Granada;
 María Izquierdo Huneeus (1960-), actriz chilena;
 María del Carmen Izquierdo (1950-2019), periodista española.